Scala se poate referi la:

 Scala, localitate din Italia
 Teatro alla Scala
 limbajul de programare Scala

Persoane
Alexei Scala, fost fotbalist ucraineano-moldovean
Iurie Scala, fost fotbalist ucraineano-moldovean